Завья́лово — село в Искитимском районе Новосибирской области. Входит в состав Быстровского сельсовета.

География 
Село расположено в 75 километрах к западу от города Искитим, в 12 километрах к юго-западу от села Быстровка, на границе Искитимского и Ордынского районов, на берегу реки Каракан, впадающей в 2 километрах от села в Новосибирское водохранилище. Река Каракан перед впадением в водохранилище образует Караканский залив. На другом берегу реки начинается Караканский бор — одно из популярных мест отдыха жителей Новосибирска. Через Каракан построен мост, для автомобильного транспорта доступен также брод на окраине села, выше по течению реки.

Население

Инфраструктура 
Средняя образовательная школа № 311, детский сад.

Транспорт 
Село связано регулярным автобусным сообщением с Новосибирском и Искитимом.

Русская православная церковь 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. На 2000 год была второй по величине церковью области. Однопрестольная кирпичная церковь была построена в 1882 — 1896 годах на средства купца И. Богомолова, освящена 25 августа 1897 года. В 1907 году при церкви была открыта церковно-приходская школа. Церковь была закрыта в 1930-е годы, её здание использовалось как зернохранилище, позднее был оборудован сельский краеведческий музей. Вновь открыта в конце XX века. В настоящее время является памятником архитектуры. Фасады церкви декорированы элементами фигурной клади, на стенах сохранились фрески с изображением святых Митрофана Воронежского  и Симеона Верхотурского.

Покровский мужской монастырь. Основан 17 июля 1997 года при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Достопримечательности 
Городище эпохи неолита недалеко от села на берегу водохранилища. Представляет собой памятник переходного периода от бронзового века к железному и относится к VII—VI векам до н. э. В городище были найдены обломки глиняной посуды, отпечатки ткани, наконечники стрел, копья и дротики. Раскопки вели археологи Института археологии СО РАН, находки были переданы в Новосибирский краеведческий музей. В окрестностях села также находится ещё несколько памятников археологии — древние поселения и могильники.

См. также 
 Покровский монастырь (Завьялово)

Примечания 

Населённые пункты Искитимского района